Улмі () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Улмі () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Улмі.
 Улмі () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Улмі () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Улмі.
 Улмі () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белчешть.
 Улмі () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративний центр комуни Мілков.
 Улмі () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Урлаць.